Pădurea poate fi:

 Pădure
 Pădure, pictură de Paul Cézanne
 Pădure, localitate în județul Alba, Transilvania, România
 Pădurea, localitate în județul Alba, Transilvania, România
 Pădurea, localitate în județul Mureș, Transilvania, România

Vezi și 
 Pădureni (dezambiguizare)
 Pădurenii (dezambiguizare)
 Pădurețu (dezambiguizare)
 Pădureți
 Pădureanu (nume de familie)
 

Toponime românești